Slovo Texas má několik významů:

 Texas – jeden ze států Spojených států amerických
 Texaská republika – krátce existující republika (1836-1845) rozkládající se mezi Mexikem a USA
 Texas Instruments – americká firma zabývající se vývojem a výrobou polovodičů, kalkulaček a dalších počítačových technologií
 USS Texas – různé lodě námořnictva Spojených států
 Texas (hudební skupina) – skotská bluesrocková hudební skupina
 Texas County – různé okresy v USA
 Texas (Austrálie) – město ve státě Queensland v Austrálii
 Texas (lokomotiva) – americká lokomotiva z roku 1856

osoby
Alexis Texas – americká pornoherečka